Koerol (familie), familie van vogels (Leptosomidae)
 Koerol (soort), vogelsoort (Leptosomus discolor)